Berserker — guerreiro da mitologia nórdica
Berserk (mangá) — anime e mangá
Berserk: Millennium Falcon Hen Seima Senki no Shō — jogo de 2004
Berzerk — jogo de ação e tiro da Atari
"Berzerk" (canção) — do rapper norte-americano Eminem

 
 

Desambiguações de mitologia
Desambiguações de quadrinhos
Desambiguações de televisão